El nombre Yusuke Suzuki puede referirse a

Personajes 
 Yusuke Suzuki (1982-), futbolista japonés.
 Yusuke Suzuki (1988-), atleta japonés.